Laurent Meunier (né le  à Saint-Martin-d'Hères en Isère) est un joueur professionnel franco-suisse de hockey sur glace.

Carrière

En club
Il commence sa carrière en 1996 aux Brûleurs de loups de Grenoble en première division française. Il rejoint Lyon pour 3 saisons avant de s'expatrier en Amérique du Nord. Il joue d'abord en NCAA avec les River Hawks de l'UMass-Lowell, puis chez les Everblades de la Floride en ECHL. En 2003, il revient à Grenoble. En 2006, il rejoint le Genève-Servette Hockey Club en LNA. Pour la saison 2008-2009, il signe un contrat d'un an avec l'équipe du Dinamo Minsk en Ligue continentale de hockey. Indisponible à la suite d'une blessure au cours de la présaison, il ne retrouve pas sa place dans l'effectif biélorusse. En effet, un changement d'entraîneur a eu lieu durant cette période. Paul Gardner est remplacé par Jim Hughes qui condamne le Français sans lui laisser sa chance. Fribourg-Gottéron l'engage alors par suite de l'indisponibilité de son centre Marc Chouinard.

Honneurs reçus 
Championnat de France
Meilleur espoir de la ligue Magnus (trophée Jean-Pierre-Graff) : 1998
Meilleur joueur de la ligue Magnus (trophée Albert-Hassler) : 2004 et 2005
 2005-2006 : sélectionné dans l'équipe des meilleurs français pour le Match des étoiles.
 2004-2005 : sélectionné dans l'équipe des meilleurs français pour le Match des étoiles.
 2018 : intronisé au Temple de la renommée du hockey français

En équipe nationale 
Il est capitaine de l'équipe de France de hockey sur glace.

Il représenta l'Équipe de France de hockey sur glace lors des compétitions suivantes :
Championnat du monde junior
1997 (groupe B).
1998 (groupe B).
1999 (groupe B).
Championnat du monde
1999 - 
2000 - 
2001 -  ( de division 1, groupe A)
2002 -  ( de division 1, groupe A)
2003 -  ( de division 1, groupe B)
2005 -  ( de division 1, groupe B)
2006 -  ( de division 1, groupe A)
2007 -  ( de division 1, groupe A)
Jeux Olympiques
 Tournoi pré-olympique 2001
Jeux Olympiques de 2002 - 
 Tournoi pré-olympique 2005

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1996-1997||Brûleurs de loups de Grenoble||Nationale 1A||2||0||0||0||0|| ||-||-||-||-||-||-
|-
|1997-1998||Lions de Lyon||Élite||40||11||13||24||48|| ||-||-||-||-||-||-
|-
|1998-1999||Lions de Lyon||Élite||41||11||25||36||42||+24||-||-||-||-||-||-
|-
|1999-2000||Lions de Lyon||Élite||32||16||14||30||42||0||-||-||-||-||-||-
|-
|2000-2001||River Hawks de l'UMass-Lowell||NCAA||35||10||24||34||54||-2||-||-||-||-||-||-
|-
|2001-2002||River Hawks de l'UMass-Lowell||NCAA||27||9||15||24||34||+17||-||-||-||-||-||-
|-
|2002-2003||Everblades de la Floride||ECHL||68||20||31||51||106||+5||1||1||1||2||0||0
|-
|2003-2004||Brûleurs de Loups de Grenoble||Super 16||26||11||16||27||36||+18||-||-||-||-||-||-
|-
|2004-2005||Brûleurs de Loups de Grenoble||Ligue Magnus||27||16||18||34||79||+16||12||1||4||5||12||-8
|-
|2005-2006||Brûleurs de Loups de Grenoble||Ligue Magnus||26||12||18||30||40||+9||7||2||6||8||10||+2
|-
|2006-2007||Genève-Servette HC||LNA||43||10||14||24||36|| ||5||1||1||2||0||
|-
|2007-2008||Genève-Servette HC||LNA||20||10||8||18||24|| ||15||6||7||13||16||
|-
|2007-2008||Lausanne HC||LNB||11||8||7||15||6|| ||-||-||-||-||-||-
|-
|2008-2009||HC Fribourg-Gottéron||LNA||38||8||10||18||58|| ||8||1||2||3||4||
|-
|2009-2010||Timrå IK||Elitserien||47||4||13||17||46||+3||5||1||1||2||4||-3
|-
|2010-2011||Genève-Servette HC||LNA||2||1||0||1||0||0||-||-||-||-||-||-
|-
|2010-2011||HC La Chaux-de-Fonds||LNB||7||2||9||11||4|| ||-||-||-||-||-||-
|-
|2010-2011||Straubing Tigers ||DEL||31||9||15||24||24||-4||-||-||-||-||-||-
|-
|2011-2012||Straubing Tigers||DEL||52||17||24||41||54||-1||8||3||3||6||12||+3
|-
|2012-2013||Straubing Tigers||DEL||50||7||21||28||80||-8||7||0||2||2||6||-3
|-
|2013-2014||Straubing Tigers||DEL||33||5||25||30||46||+19||-||-||-||-||-||-
|-
|2014-2015||Straubing Tigers||DEL||50||5||24||29||32||-17||-||-||-||-||-||-
|-
|2015-2016||HC La Chaux-de-Fonds||LNB||34||7||27||34||47||+15||4||1||3||4||18||+2
|-
|2015-2016||Lausanne HC||LNA||1||0||0||0||2||0||-||-||-||-||-||-
|-
|2016-2017||HC La Chaux-de-Fonds||LNB||40||15||27||42||27||+21||10||3||7||10||20||0
|-
|2017-2018||HC Fribourg-Gottéron||LNA||50||4||7||11||40||-9||5||0||2||2||4||+1
|-
|2018-2019||HC Fribourg-Gottéron||LNA||40||0||5||5||16||-1||5||1||1||2||2||+3
|-
|2018-2019||HC Ajoie||LNB||1||0||0||0||0||-1||-||-||-||-||-||-

|194||77||104||181||287|| ||19||3||10||13||22||-6

|194||33||44||77||176|| ||33||8||12||20||24||

|93||32||70||102||84|| ||14||4||10||14||38||+2

|216||43||109||152||206||-11||15||3||5||8||18||0

|1998||Lions de Lyon||Coupe Continentale|| || || || || ||
|-
|1999||Lions de Lyon||Coupe Continentale||6||2||6||8||6||+4
|-
|2003-2004||Brûleurs de loups de Grenoble||Coupe de France||4||2||4||6||37||+8
|-
|2004-2005||Brûleurs de Loups de Grenoble||Coupe de France||3||1||1||2||2||+2
|-
|2005-2006||Brûleurs de Loups de Grenoble||Coupe Continentale||6||2||5||7||4||+2
|- 
|2005-2006||Brûleurs de Loups de Grenoble||Coupe de France||2||0||3||3||2||+3
|-
|2015-2016||HC La Chaux-de-Fonds||Coupe de Suisse||2||2||0||2||2||
|-
|2016-2017||HC La Chaux-de-Fonds||Coupe de Suisse||2||1||2||3||0||
|-
|2017-2018||HC Fribourg-Gottéron||Coupe de Suisse||1||0||1||1||0||

Internationales 

|1996|| France -18 ans||Championnat d'Europe junior B||5||4||4||8||6||
|-
|1997|| France -18 ans||Championnat d'Europe junior B||6||4||4||8||8||-7
|- 
|1997|| France -20 ans||Championnat du monde junior B||7||0||1||1||10||
|-
|1998|| France -20 ans|||Championnat du monde junior B ||6||6||0||6||16||
|- 
|1999|| France -20 ans||Championnat du monde junior B ||5||2||5||7||4|| 
|-
|1999||||Championnat du monde ||3||0||0||0||0||
|- 
|2000|| France ||Championnat du monde ||6||4||3||7||2||0
|-
|2001|| France||Tournoi pré-olympique||3||0||0||0||4||0
|-
|2001|| France||Championnat du monde D1||5||0||3||3||2||-2
|-
|2002|| France||Jeux Olympiques||4||0||1||1||6||-3
|- 
|2002|| France||Championnat du monde D1||5||3||2||5||2||+5
|-
|2003|| France||Championnat du monde D1||5||1||4||5||12||+3
|- 
|2005|| France||Tournoi pré-olympique||6||3||4||7||4||+7
|-
|2005|| France||Championnat du monde D1||5||0||3||3||6||+5
|- 
|2006|| France||Championnat du monde D1||5||3||1||4||2||+2
|-
|2007|| France||Championnat du monde D1||5||3||5||8||8||+3
|-
|2008|| France||Championnat du monde||3||0||0||0||0||-4
|-
|2009|| France||Championnat du monde||4||0||3||3||14||0
|-
|2010|| France||Championnat du monde||5||2||1||3||4||+3
|-
|2011|| France||Championnat du monde||6||2||1||3||8||-2
|-
|2012|| France||Championnat du monde||7||1||6||7||22||-1
|- 
|2013|| France||Tournoi pré-olympique||3||2||1||3||4||+1
|-
|2013|| France||Championnat du monde||5||0||2||2||4||-1
|-
|2014|| France||Championnat du monde||8||2||1||3||16||0
|-
|2015|| France||Championnat du monde||7||1||2||3||0||0
|-
|2016|| France||Championnat du monde||7||0||1||1||10||-2
|- 
|2016|| France||Tournoi pré-olympique||3||0||2||2||0||+3
|-
|2017|| France||Championnat du monde||7||0||2||2||8||-3

Parenté dans le sport 
Son frère Christophe a également joué au hockey sur glace.

Notes et références 

Naissance en janvier 1979
Naissance à Saint-Martin-d'Hères
Joueur international français de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Joueur du Lyon Hockey Club
Joueur des River Hawks de l'UMass-Lowell
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du Lausanne HC
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du Timrå IK
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur du EHC Straubing Tigers
Joueur du HC Ajoie
Gagnant du trophée Albert-Hassler
Gagnant du trophée Jean-Pierre-Graff